Данни:

 Данни (род. 1983) — португальский футболист.
 Данни Бун (род. 1966) — французский комик, театральный и киноактёр.
  — вьетнамский смычковый музыкальный инструмент.

См. также 
 Дэнни